Das Wort Riesenrundgemälde bezeichnet

eine spezielle Form eines Panoramas
ein seit 1896 in Innsbruck gezeigtes Panorama, das Innsbrucker Riesenrundgemälde